Pseudoploesoma är ett släkte av hjuldjur. Pseudoploesoma ingår i familjen Synchaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Pseudoploesoma